Vagaceratops (лат., от  «бродячий» + ceratops; «бродячий цератопс») — род травоядных динозавров семейства цератопсид. Жили в верхнемеловую эпоху (кампан) на территории нынешней провинции Альберта, Канада. Единственный вид — Vagaceratops irvinensis. Этот вид был впервые описан как вид Chasmosaurus irvinensis в 2001 году.

Описание 
Впервые скелет Vagaceratops обнаружен Luke Lindoe и Wann Langston jr. в 1958 году в провинции Альберта, Канада. Он оставался неисследованным на протяжении десятилетий, пока не был изучен Робертом Б. Холмсом (Robert B. Holmes). Дуг Ватсон (Doug Watson) и Роберт Холмс реконструировали череп динозавра и в 2001 году на основе скелета описали его, как новый вид Chasmosaurus: Chasmosaurus irvinensis. Видовое название относится к городу Ирвайн (Irvine), где к юго-западу от города и было сделано открытие. В 2010 году описан Scott D. Sampson, совместно с Mark A. Loewen, Andrew A. Farke, Eric M. Roberts, Catherine A. Forster, Joshua A. Smith и Alan L. Titus как новый род Vagaceratops.

Название рода означает «бродячий цератопс», и выбрано из предположения, что распространение видов шло с юга на север.

Ископаемый голотип NMC 41357 состоит из черепа и частичного скелета, раскопанных в формации Upper Dinosaur Park Formation, датированной концом кампанского яруса, которая явно моложе, чем формация, в которой был найден Chasmosaurus. Два других черепа: RTMP 87.451, найденный близ Onefour, к северо-западу от Idesleigh, состоящий из почти полного черепа без нижней челюсти, у которого отсутствует костный ворот и RTMP 98.102.8, фрагментарный череп.

В результате кладистического анализа Vagaceratops был отнесён в подсемейство хазмозаврин, относящееся к семейству цератопсид. На основании исследований Scott D. Sampson пришёл к выводу, что на самом деле Vagaceratops более близок к Kosmoceratops, чем к Chasmosaurus и его нужно выделить в новый род. Авторы исследования считают, что Vagaceratops из южных регионов переселился в северные.

Все семейство цератопсид имеет следующий вид:

Примечания 

Хазмозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2001 году